Луйо Тончіц-Соріньї (нім. Lujo Tončić-Sorinj; 12 квітня 1915, Відень — 20 травня 2005, Зальцбург) — австрійський дипломат і політик.
 Луйо Брентано (; *18 грудня 1844 — †9 вересня 1931) — німецький економіст, реформатор, представник катедер-соціалізму і «нової історичної школи» в економіці.